Pisco hace referencia a varios artículos:

Bebida 

Pisco (aguardiente), un tipo de aguardiente de uvas que se produce en Perú y Chile (cuyo origen está en discusión), del cual existen dos variedades:
 Pisco peruano, bebida destilada de uvas quebranta, uvina, mollar, negra corriente, albilla, italia, moscatel y torontel.
 Pisco chileno, destilado de uvas moscatel, en diversas variedades, torontel y Pedro Jiménez.

Lugares

En Perú 
 Pisco, ciudad capital del distrito y de la provincia de Pisco en departamento de Ica.
 Distrito de Pisco, distrito de la provincia de Pisco.
 Provincia de Pisco, provincia del departamento de Ica.
 Puerto de Pisco

En Chile 
 Pisco Elqui, pueblo de la Región de Coquimbo.

Accidentes geográficos 

 Río Pisco, río que desemboca en el Océano Pacífico, ubicado en las provincia de Pisco, departamento de Ica y Castrovirreyna, departamento de Huancavelica, Perú.
 Valle de Pisco, valle en la provincia de Pisco, departamento de Ica, Perú
 Nevado Pisco, montaña en el macizo Huanchoy, en los Andes de Perú.
 Sierra de Pisco, cordillera en el Distrito de Guarda, Portugal.
 Pisco (montaña), en España.

Además 

 Etimología de Pisco, etimología del término.
 Piscos, término utilizado en Córdoba y Canarias, España para referirse a partículas, motas, migas normalmente de tamaño pequeño.
 Pisco (vasija), botija o vasija cerámica donde se fermentaba el mosto y se almacenaba y transportaba el pisco.
 Pisco (Detective Conan), sobrenombre de un personaje ficticio perteneciente a una organización llamada "Los Hombres de Negro" de la serie Detective Conan.
 Pisco, nombre con el que se le conoce al ave Meleagris.